Dieser Artikel behandelt die ungarische Fußballnationalmannschaft bei der Fußball-Weltmeisterschaft 1986.

Qualifikation

Ungarisches Aufgebot

Spiele der ungarischen Mannschaft

Vorrunde 

  Sowjetunion –  Ungarn 6:0 (3:0)

Stadion: Estadio Sergio León Chávez (Irapuato)

Zuschauer: 16.500

Schiedsrichter: Agnolin (Italien)

Tore: 1:0 Jakowenko (2.), 2:0 Alejnikau (4.), 3:0 Bjelanow (24.) 11m, 4:0 Jaremtschuk (66.), 5:0 Jaremtschuk (75.), 6:0 Rodionow (80.)

  Kanada –  Ungarn 0:2 (0:1)

Stadion: Estadio Sergio León Chávez (Irapuato)

Zuschauer: 14.000

Schiedsrichter: al-Sharif (Syrien)

Tore: 0:1 Esterházy (2.), 0:2 Détári (75.)

  Frankreich –  Ungarn 3:0 (1:0)

Stadion: Estadio Nou Camp (León)

Zuschauer: 31.000

Schiedsrichter: Silva Valente (Portugal)

Tore: 1:0 Stopyra (29.), 2:0 Tigana (62.), 3:0 Rocheteau (84.)

Stark spielte das Team der UdSSR in der Gruppe C auf und wurde vor den Franzosen Erster. Einem furiosen Start gegen die enttäuschenden Ungarn (6:0) folgte ein vorsichtig geführtes 1:1 gegen Frankreich und mit einer Reserveelf ein 2:0 gegen den Debütanten Kanada. Ungarn konnte zwar Kanada mit 2:0 bezwingen, hatte gegen Frankreich beim 0:3 jedoch keine Chance und musste gemeinsam mit Kanada nach der Vorrunde die Heimreise antreten.

Für Ungarn war es bis 2016 die letzte Teilnahme an einem großen Fußballturnier. Trotz Erhöhung der Teilnehmerzahlen konnte sich die ungarische Mannschaft drei Jahrzehnte lang weder für eine weitere Weltmeisterschaft noch eine Europameisterschaft qualifizieren. Das gelang erst 2016 bei der EM wieder.

1986
Ungarn